A La Liga 1980–1981-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, 50. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a szezon 1980. szeptember 6-án rajtolt, és 1981. április 26-án ért véget. A győztes a Real Sociedad lett, ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

Spanyol 1
Spanyol 1
La Liga szezonok